Die Commonwealth Games sind ein internationales Sportereignis, in dessen Rahmen sich alle vier Jahre die besten Sportler aus den Ländern des Commonwealth of Nations für Wettbewerbe in verschiedenen Sportarten treffen. Sie werden als die drittgrößte Multisportveranstaltung der Welt nach den Olympischen Spielen und den Asian Games beschrieben. Es nehmen (Stand 2022) 72 Nationalmannschaften teil, die das Vereinigte Königreich mit seinen vier Landesteilen (England, Wales, Schottland, Nordirland), 53 weitere Commonwealthstaaten, zwei assoziierte Gebiete (Cookinseln und Niue), die zu Australien gehörende Norfolkinsel, neun britische Überseegebiete und die drei britischen Kronbesitzungen (Guernsey, Jersey, Isle of Man) repräsentieren. Traditionell werden die Spiele vom Oberhaupt des Commonwealth, dem britischen Monarchen, oder einem seiner Vertreter aus der königlichen Familie eröffnet.

Geschichte 
Der Engländer John Astley Cooper schlug 1891 in einem Zeitungsartikel vor, ein Festival kombiniert mit Sport, Militär und Literatur zwischen den Mitgliedern des British Empire auszutragen; weniger als Konkurrenz, sondern mehr um die Freundschaft und den Zusammenhalt zwischen den Mitgliedern des Empire zu stärken. Der Vorschlag stieß auf starkes Interesse und 1911 wurde das erste Festival of Empire in London ausgetragen. Dabei war Sport nur ein Programmpunkt unter vielen. Das Sportprogramm bestand aus Leichtathletik, Boxen, Ringen und Schwimmsport. Kanada gewann die von Lord Lonsdale gestiftete silberne Trophäe.

Erst 1928 unter dem Eindruck der Olympischen Spiele in Amsterdam wurde die Idee von dem Kanadier M. M. Robinson aufgegriffen und 1930 als reines Sportereignis in Hamilton (Kanada) als British Empire Games ausgetragen. Der Erfolg und die rege Teilnahme veranlasste den „Council of Representatives of Great Britain and the Dominions and Colonies“, ähnliche Veranstaltungen alle vier Jahre zwischen den Olympischen Spielen stattfinden zu lassen. Der Name wurde 1952 in British Empire and Commonwealth Games und 1966 in British Commonwealth Games abgeändert. Der Name Commonwealth Games findet seit 1978 Verwendung. Bis 1966 wurden britische Maßeinheiten (imperial units) verwendet; 1970 fand der Wechsel zum metrischen System statt.

Das sportliche Programm beinhaltet neben den meisten olympischen Disziplinen auch einige Sportarten, die nur in den Commonwealth-Ländern verbreitet sind. So wurden 1998 zu den Sportarten Leichtathletik, Badminton, Bowls, Boxen, Radsport, Gymnastik, Schießsport, Schwimmsport, Gewichtheben und Ringen die Sportarten Squash, Wasserball, Cricket, Hockey, Netball und Siebener-Rugby in das Programm aufgenommen.

Am 2. September 2015 wurden bei einer Versammlung der Organisatoren in Neuseeland die Commonwealth Games 2022 an die Stadt Durban in Südafrika vergeben. Im März 2017 wurde bekannt, dass Durban die Anforderungen der Commonwealth Games Federation (CGF) nicht erfüllen kann. Die Eröffnung war für den 18. Juli 2022 geplant gewesen, den Geburtstag von Nelson Mandela. Es wären die ersten Commonwealth Games in Afrika gewesen.

Queen's/King's Baton Relay 
Dabei handelt es sich um einen Staffellauf, die vor Beginn der Commonwealth Games durch alle Commonwealthländer stattfindet. Der `Baton` trägt eine Botschaft des britischen Monarchen (bis 2022 Königin Elizabeth II) als dem Oberhaupt des Commonwealth. Die Staffel beginnt traditionell vorm Buckingham Palace in London. Der König übergibt den Baton dem ersten Staffelläufer.  Bei der Eröffnungsfeier der Spiele übergibt der letzte Staffelläufer den Baton an den König oder dessen Vertreter, der die Nachricht laut vorliest, um die Spiele somit offiziell zu eröffnen.

Veranstaltungen 

* Nach dem Rückzug von Edmonton (Kanada) und der Disqualifizierung – nach Vergabe – von Durban (Südafrika) stand zunächst (Stand März 2017) noch kein Gastgeber fest. Liverpool und Birmingham wurden als Ersatzgastgeber gehandelt. Bis 1. November 2017 hatten sich neben Birmingham auch Kuala Lumpur und Victoria beworben. Im Dezember 2017 erhielt Birmingham den Zuschlag.

Sportarten bei den Commonwealth Games 
Die Sportarten sind in Kernsportarten und optionale Sportarten aufgeteilt. Kernsportarten müssen bei den Spielen vertreten sein, bei den optionalen Sportarten kann der Veranstalter eine Auswahl treffen. In 2015 wurden zahlreiche Sportarten aus dem Programm entfernt, darunter einige, bei denen es zu keiner Austragung gekommen war.

Galerie

Weblinks 

 Offizielle Website der Commonwealth Games Federation (englisch)

Einzelnachweise 

 
Erstveranstaltung 1911